Дубрава је насеље у Србији у општини Ивањица у Моравичком округу. Према попису из 2002. било је 1839 становника (према попису из 1991. било је 1901 становника).

Демографија 
У насељу Дубрава живи 1476 пунолетних становника, а просечна старост становништва износи 39,7 година (39,1 код мушкараца и 40,4 код жена). У насељу има 538 домаћинстава, а просечан број чланова по домаћинству је 3,42.

Ово насеље је великим делом насељено Србима (према попису из 2002. године).

Референце

Спољашње везе 

 Мапе, аеродроми и временска ситуација локација (-{Fallingrain}-)

Насељена места у Ивањици
Насељена места у Моравичком управном округу
Википројект географија/Насеља у Србији